Криничненский сельский совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Криничное
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Криничное
 пос. Лесное
 с. Машково

Примечания